Kluwen (plant), delen van planten die dicht op elkaar zitten
Kluwen (Oudewater), straat in Oudewater